Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l'édition 2017 de l'Open d'Australie, premier tournoi de la tournée du Grand Chelem.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 15,3 % par rapport à l'édition 2016.

 Une joueuse issue des qualifications mais éliminée au  du tableau principal reçoit 40 points WTA.

Faits marquants

Forfaits avant le début du tournoi 

  Madison Keys (8, blessure au poignet gauche) →  Ekaterina Alexandrova
  Petra Kvitová (11, blessure au pied et à la main gauche) →  Hsieh Su-wei
  Viktoria Azarenka (13, congé maternité) →  Patricia Maria Țig
  Sloane Stephens (35, blessure au pied) →  Samantha Crawford
  Johanna Larsson (55) →  Maryna Zanevska
  Ana Ivanović (63, fin de carrière) →  Mariana Duque Mariño
  Anna-Lena Friedsam (67, blessure à l'épaule) →  Anna Tatishvili
  Catherine Bellis (74, blessure à la hanche) →  Anett Kontaveit
  Sabine Lisicki (92, blessure à l'épaule) →  Han Xinyun
  Alison Van Uytvanck (119, convalescence du bras) →  Sara Sorribes Tormo
  Margarita Gasparyan (122) →  Karin Knapp

Pendant le tournoi 
 La 1 mondiale et tenante du titre, Angelique Kerber, est éliminée en 1/8 de finale par l'Américaine Coco Vandeweghe,  mondiale, (2-6, 3-6).
 La qualifiée Jennifer Brady atteint les huitièmes de finale pour sa première participation au tableau final d'un tournoi du Grand Chelem.
 À 34 ans, Mirjana Lučić-Baroni atteint les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem pour la seconde fois de sa carrière, 18 ans après le tournoi de Wimbledon en 1999.
 Venus Williams se qualifie pour sa première finale en Grand Chelem depuis le tournoi de Wimbledon, en 2009. Elle est rejointe par sa sœur Serena, qu'elle n'avait plus affronté en finale d'un Majeur depuis justement Wimbledon 2009. Il s'agit du  duel entre les deux sœurs, le premier remontant au  tour de l'Open d'Australie, en 1998. Venus Williams devient à cette occasion la finaliste de l'Open d'Australie la plus âgée de l'ère open.
 Serena Williams s'impose en finale face à sa sœur, Venus, en 2 sets (6-4, 6-4). Elle remporte ainsi son  Open d'Australie et son  tournoi du Grand Chelem, n'étant plus qu'à un Majeur du record égalé par Margaret Smith Court.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Tournoi de qualification du simple dames de l'Open d'Australie 2017

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

2017
Tennis en Australie en 2017
Open Australie Simple dames
Tennis en janvier 2017